Magyar Kupa – coppa d'Ungheria di calcio
 Magyar Kupa – coppa d'Ungheria di calcio a 5
 Magyar Kupa – coppa d'Ungheria di pallanuoto